Државна химна Комора носи назив „Савез Великих Острва” (-{Udzima wa ya Masiwa}-). Након проглашења независности 1975. године, усвојена је првобитна химна али је она 1978. године замењена садашњом. Текст је написао Саид Хашим Сиди Абдурахман, који је уз Кемалудина Абдулаха компоновао и музику.

Острво Мајот (на које Комори полажу право, али је под француском управом) такође се помиње у тексту.

Текст

Референце

Спољашње везе 
 Comoros: Udzima wa ya Masiwa - Извођење државне химне Комора, са информацијама и текстом
MIDI file
mp3 file 

Комори
Комори